Burke (Dacota do Sul)
Burke (Texas)
Burke (Virgínia)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos